Тельманский сельский округ:
 Тельманский сельский округ — округ Атбасарского района Акмолинской области
 Тельманский сельский округ — округ Денисовского района Костанайской области
 Тельманский сельский округ — округ Осакаровского района Карагандинской области